Boldt est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1884-1920), cycliste allemand
 (1932-2015), joueur américain de basket-ball
David Boldt (1918-2007), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1862-1918), philosophe finlandais
 (1851-1916), hôtelier et homme d'affaires américain
 (1903-1984), juge américain dans l'État de Washington
Gerhardt Boldt (1918-1981), officier allemand
Harry Boldt (né en 1930), cavalier allemand
 (1865-1941), homme politique américain dans le Wisconsin
 (1865-1920), théoricien et anarchiste finlandais
 (né en 1954), professeur et anesthésiste allemand
 (né en 1989), joueur norvégien de football
Paul Boldt (1885-1921), écrivain expressionniste polonais

Sidney Boldt-Christmas (1924-2016), skipper suédois

Voir aussi
Château de Boldt, château de l'État de New York

Homonymie de patronyme